O Campeonato Primera B de 2017, oficialmente "Copa Águila" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 28º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam dois torneios: Apertura e Finalización. Em ambos havia uma primeira fase onde jogavam todos contra todos (Ida no Apertura e Volta no Finalización). Os oito melhores se classificavam para quartas de final. O campeão de cada um dos dois torneios se classificava para a Final do Campeonato. O campeão e o vice desta final são ascendidos ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2018 - Apertura.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2017